Potens kan have flere betydninger:
 Potens (matematik) – produkt af den samme faktor gentaget et antal gange. F.eks. er 3 i fjerde potens = 3*3*3*3.
 Impotens – problem med at få erektion (rejsning).

Se også
 Farmakologi – hvor potens er et lægemiddels virkeevne, som er afhængig af farmakokinetik og farmakodynamik.
 Homøopati – hvor potensering er "fortynding".